Le tournoi de qualification du simple messieurs des Internationaux de France 2021 se déroule du 24 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Botic van de Zandschulp
  Daniel Elahi Galán
  Mario Vilella Martínez
  Maximilian Marterer 
  Taro Daniel
  Carlos Taberner
  Carlos Alcaraz
  Alessandro Giannessi
  Mackenzie McDonald
  Jenson Brooksby
  Denis Istomin
  Oscar Otte
  Bjorn Fratangelo
  Bernabé Zapata Miralles 
  Roman Safiullin
  Henri Laaksonen

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs des Internationaux de France 2021
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2021
Tennis masculin en 2021
Internationaux de France de tennis 2021